Кагермазов:
 Кагермазов, Борис Гидович (1935—2016) — кабардинский поэт, прозаик и переводчик.
 Кагермазов, Сослан Русланович (род. 1996) — российский футболист, защитник, полузащитник.